Toboc ist der Familienname folgender Personen:

Horia Toboc (* 1955), rumänischer Hürdenläufer und Sprinter
Valentin Toboc (* 1992), rumänischer Leichtathlet